Once Upon a Time in the West peut désigner :

 le film Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, tourné en 1968 ;
 Once Upon a Time in the West (chanson), une chanson du groupe Dire Straits de l'album Communiqué, sorti en 1979 ;
 Once Upon a Time in the West, le deuxième album studio du groupe britannique de rock alternatif Hard-Fi, publié le  ;
 un album de White Buffalo, sorti en 2012.

Voir aussi